Оло́нки — село в Боханском районе Иркутской области. Административный центр муниципального образования «Олонки».

Расположено на правом берегу Ангары в 80 км к северо-западу от Иркутска.

Население

История 
Название села Олонки, по одной из версий, пошло от первооткрывателей Сибири, прибывших из Олонецкого края. Подтверждение этому можно найти, проанализировав продвижение этого названия с запада на восток. Однако по мнению М. Н. Мельхеева, название Олонки произошло от эвенкийского слова «олоннго» — «брод»; по-бурятски «олом», «улам» также означает «брод», «переправа». Очевидно, здесь, где Ангара разбивается на множество протоков, в древности находилось более удобное место переправы через реку.. Ещё по одной версии, название происходит от имени первопоселенца Ойланко.

Еще одна версия перевода с эвенкийского языка, трактуется так: «олло» — рыба, с бурятского «олон», «олонто» — много; множество, «улам» — всё больше. Получается — «рыбы много» — рыбное место. Что весьма вероятно, потому что село находилось у берегов двух рек, Ангары и Олонки. В словаре гидронимов Иркутской области, ручей «Качиг» переводится, как «зима», а созвучное слово «олонгро», «олонгда» означает охотничьи сани — нарты.

Приблизительной датой возникновения села Олонки считается 1678 год.

Село Олонки сложилось из трёх частей — Верхняя деревня, Нижняя деревня и Култук. Первые две деревни также назывались Верхне-Олонским и Нижне-Олонским селениями. В метрических книгах Олонской церкви они рассматриваются как отдельные населённые пункты, но вместе с тем применяется их общее название — село Олонское.

Среди Олонских старожилов сохранилось мнение, что сокращённое название села — Олонки — впервые предложил декабрист В. Ф. Раевский, живший здесь на поселении с 1828 по 1872 год. Также существует легенда, что деревню заложил бурят по имени Олонка.

В 1907 году, по подсчётам старожилов, в Олонках насчитывалось 205 дворов крестьян-единоличников и зажиточных крестьян; действовала церковь, частная лавка Сысоева П. П. Также в деревне работало 8 кузниц, действовала ветряная мельница и несколько водяных мельниц.

С осени 1918 года, когда белогвардейцы свергли Советскую власть в Иркутской губернии (Советская власть действовала с 22 декабря 1917 г. по 8 июля 1918 г.) в губернии развернулось партизанское движение. Вблизи села действовали партизанские отряды под командованием Павла Балтахинова и Н. А. Каландаришвили. Имя Каландаришвили носит улица в Иркутске, кроме того, долгое время в Олонках действовал колхоз имени Каландаришвили.

6-9 февраля 1920 г. под Олонками, в местечке Пономарево, произошёл бой между частями Красной Армии и частями белогвардейского генерала Каппеля, умершего незадолго до этого, 26 января 1920 г. Каппелевцы потерпели поражение и были вынуждены отступить на Московский тракт. В селе Олонки сохранилась братская могила, где захоронены павшие в бою бойцы.

Самоуправление 
Во второй половине XIX века село Олонки входило в состав Идинской волости Балаганского уезда Иркутской губернии. Волостью управлял заседатель, который выполнял административные, полицейские и следственные обязанности. Резиденция заседателя находилась в с. Верхне-Острожное (теперь Каменка).

С 1934 по 1959 гг. село Олонки являлось районным центром Кировского района. В состав входили Олонский, Морозовский, Буретский, Грехневский и Идинский сельсоветы.

С 1 января 1961 г. Олонки вошли в состав Боханского района и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

С 1978 г. центральный орган управления получил название Олонский Сельский Совет народных депутатов.

С 1992 г. главный орган власти носил название Олонская сельская администрация

С 2004 г. — администрация МО «Олонки»

Образование

Олонская средняя общеобразовательная школа им. В. Ф. Раевского 
Первая школа в Олонках была заложена декабристом В. Ф. Раевским в 30-годы XIX века. В журнале «Восточно-Сибирский календарь» за 1875 г. упоминается «Олонское училище Идинской волости», которое содержал местный купец Кудрявцев. В 1874 г. в нём обучались 24 мальчика и 16 девочек.
В 1937 г. в Олонках построена средняя школа — деревянное двухэтажное здание с отдельным спортзалом. На сегодняшний день здание не сохранилось. В 1989 г. началось строительство новой школы на 624 учащихся. 15 октября 1991 г. школа сдана в эксплуатацию. Сегодня здесь учится 352 ученика.

Олонский филиал ОГУО НПО профессиональное училище № 57 
На базе профессионального училища готовят специалистов: мастер по лесному хозяйству.
Олонского филиала уже не существует

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Олонки» 
Образован в 1928 г. Первоначально носил статус детской площадки, заведовала площадкой Серёдкина Прасковья Иннокентьевна.

Здравоохранение

Олонская участковая больница 
Строительство больницы в Олонках началось в 1938 г., а в 1938 г. открылись двери для первых пациентов.

Культура

Олонский культурный центр досуга 
Первый дом культуры на селе был открыт в бывшей церкви, а новое здание ДК строилось с 1957 по 1962 г. С 1973 г. действует оркестр духовых инструментов, который получил звание Народного. Много сил и творческой энергии в этот оркестр, ставший настоящей школой жизни для многих трудных подростков, вложил Виктор Константинович Чумаков. Сейчас оркестром руководит его сын и ученик Георгий Викторович Чумаков.
Первым киномехаником села Олонки был Потемкин Николай Ефремович.
Затем долгие годы кино для своих односельчан показывал киномеханик Флус Илья (Эвальд) Альфредович.

Олонская сельская библиотека имени В. Ф. Раевского 
Открыта в 1935 г.

Олонский краеведческий музей имени В. Ф. Раевского 

Основы Олонского краеведческого музея заложены ещё в 1959 г. Руководил работой по сбору старинной домашней утвари, документов и фотографий силами школьников и учителей сельской школы Евгений Павлович Титов, учитель географии, ветеран Великой Отечественной Войны, участник битвы за Москву. Официально музей открыт в декабре 1966 г. В советские годы музей пользовался всесоюзной известностью, в том числе за счет подробного представления быта декабристов в ссылке. Сегодня фонды музея насчитывают более 4 тысяч уникальных экспонатов.

Интересно, что ещё один музей, посвященный В. Ф. Раевскому, находится в селе Богословка Губкинского района Белгородской области в доме дяди декабриста Г. М. Раевского, так как родовое поместье и дом отца, Федосея Михайловича, не сохранились.

Благовещенский приход села Олонки (Иркутская епархия Русской Православной Церкви) 
«О существовании первой церкви в с. Олонки сообщает передаточная опись 1727 года — времени образования самостоятельной Иркутской епархии. Церковь эта в феврале 1727 году сгорела. По указу Иркутского епископа Иннокентия Кульчицкого в 1728 году начала возводиться новая церковь, а до окончания строительства богослужения временно проводились в древней часовне. Эта церковь так же сгорела в 1786 году. На месте пожарища в 1820 была возведена часовня. В 1797 году построили последнюю деревянную церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, сохранившуюся до середины XX века. Церковь была одноэтажная и имела два престола: главный холодный храм — во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, теплый предел — во имя святого Василия Великого. В одной связке с церковью построили колокольню. Приход в начале XX века состоял из селения и двух деревень с населением более 3400 человек. В 1935 году церковь закрыли, а здание перестроили под сельский клуб. До наших дней оно не сохранилось.» Из исторической справки, хранящейся в храме.

Сейчас в селе есть храм, расположен возле здания почты.

Известные жители села 
 Налетов, Иннокентий Иннокентьевич — адмирал, командующий Морскими силами Федеральной пограничной службы России
 Редькин, Валентин Яковлевич — депутат Верховного совета РСФСР
 Кудрявцев, Федор Александрович — ученый-историк, профессор, общественный деятель, глава общества советско-монгольской дружбы, автор монографии «Александровский централ»
 Быргазов, Анатолий Семенович — писатель, журналист, автор романа «Преступление не будет раскрыто», экранизированного ещё до выхода книги в печать. Анатолий Семенович Быргазов родился 5 декабря 1936 года в с. Олонки Боханского района. Отец, Семен Евгеньевич, участник гражданской войны, партизан отряда Каландаршвили, мать, Вишневская Анастасия Парфеновна. Обучался в Олонской средней школе, затем после переезда в 1952 году в Иркутск, окончил школу № 11. В 1954 году поступил в Иркутский геологоразведочный техникум. После техникума Анатолий поступил в Иркутский горно-металлургический институт, не окончив его, начал работать внештатным корреспондентом в разных газетах. Затем учился в Иркутском государственном университете на историко-филологическом факультете. Его однокурсниками были Валентин Распутин и Александр Вампилов. После окончания ВУЗа работал корреспондентом в районных и областных газетах, в частности в «Советской молодежи», редактором на Иркутской студии телевидения. С середины 80-х годов обосновался в Москве. Работал в библиотеках, начал серьезно заниматься литературным творчеством. Первое крупное произведение Быргазова А. С. (лит.псевдонимы: Семенов, Вишневский) — повесть «Коровка, коровка дай молочка» впервые была опубликована в 1987 году и признана лучшей публикацией года и отмечена премией. Анатолий Семенович- автор романа «Преступление не будет раскрыто», который был экранизирован по заказу Кинофонда и Киновидеопроката РФ в 1992 году. Одноименная книга вышла в свет в 1993 году, презентация которой и фильма, прошла в иркутском кинотеатре «Хроника». В 1991 году на экраны страны вышел кинофильм «Глухомань» по сценарию Быргазова А. С. Съемки этого фильма прошли в Каширском районе Московской области. Остались рукописи необликованных произведений Анатолия Семеновича: рассказы «Ульяна», «Матвей Зарубин», «Смерть человека», фельетон «Культработники», которые хранятся в Музее имени декабриста В. Ф. Раевского с. Олонки Боханского района.

Примечания

Ссылки 
 
 Отчего музею плохо? 
 Благовещенский приход села Олонки 

Населённые пункты Боханского района